

Біч-Сіті — місто, штат Техас
 Біч-Сіті — селище, штат Огайо